Messen steht für:
 Messen SO, Gemeinde im Kanton Solothurn, Schweiz
 Messen-Scheunen, Ortschaft von Scheunen, Kanton Bern, Schweiz

Messen ist der Familienname folgender Personen:

 Sergio Messen (1949–2010), chilenischer Fußballspieler 
 Youri Messen-Jaschin (* 1941), lettischer Künstler

Siehe auch:
 Messung, Ermittlung einer quantitativen Aussage über eine physikalische Größe
 Messe